Пхрэ (тайск. แพร่):

 Пхрэ — провинция, расположенная на севере страны.
 Пхрэ — город на севере Таиланда, административный центр одноимённой провинции.
  Пхрэ — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Пхрэ.
 Пхрэ-пво — каренский язык, на котором говорит народ кая.